Angelo Cupini – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Angelo Cupini – religioso italiano
 Ranieri Cupini – generale e aviatore italiano